Орднунг (Нім. Ordnung) - німецький багатозначний комплексний термін, серед значень цього терміну є наступні «порядок», «церковний порядок», «дисципліна», «правило», «врегулювання», «організація», «система»; з німецького цей термін був запозичений в англійську і в інші мови. Втім, варто відзначити, що слово Ordnung не є споконвічно німецьким. Воно походить від латинського ordo («порядок») і таким чином пов'язано з українськими словами орден, ординарний і тд. Поняття орднунг є одним з головних кліше, які використовуються при описі німецької культури. Часто орднунг є символом впорядкованості всіх сфер життя німців і загального його порядку. З точки зору соціоніки поняття порядок відноситься до аспекту структурної логіки. 

В Німеччині  історично є дуже популярним прислів'я "порядок повинен бути" (Ordnung muss sein). Франц фон Папен, наприклад, згадує в своїй роботі 1932 року, що це прислів'я була одним з улюблених висловів Фрідріха Великого, короля Пруссії. Прислів'я як слоган використовував Пауль фон Гінденбург. Згідно The New York Times, фраза стала знаменитою в усьому світі вже до 1930 року.

Див. також 

 Порядок
 Правило

Джерела 

Культура Німеччини
Термінологія культури